Il Piave Raboso è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Treviso e Venezia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino carico, tendente al granato con il prolungato invecchiamento.
odore: vinoso, marcato, tipico con il profumo di violetta con il prolungarsi dell'invecchiamento.
sapore: secco, austero, sapido, giustamente tannico, leggermente acidulo.

Storia 
Nel Bollettino Ampelografico del 1885 si afferma che il Raboso del Piave “aveva una assai importanza che al presente... Trovasi memoria di simili vini inviati con gran plauso all'estero, in cantine di ricchi inglesi trovaronsi ancor non molti anni addietro bottiglie di questo vino, donato e procurato dagli ultimi ambasciatori della Serenissima”.

Abbinamenti consigliati 
Cacciagione di pelo e di piuma, carni rosse, grigliate e formaggi molto invecchiati. È pure un eccellente vino da meditazione, compagno ideale delle lunghe sere invernali.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Treviso  (1990/91)  1331,47  
Treviso  (1991/92)  698,8  
Treviso  (1992/93)  607,97  
Treviso  (1993/94)  1019,01  
Treviso  (1994/95)  1197,15  
Treviso  (1995/96)  1892,79  
Treviso  (1996/97)  2258,1  
Venezia  (1991/92)  172,97  
Venezia  (1992/93)  205,4  
Venezia  (1993/94)  197,39  
Venezia  (1994/95)  69,19  
Venezia  (1995/96)  203,38  
Venezia  (1996/97)  103,02

Vini DOC della provincia di Treviso
Vini DOC della città metropolitana di Venezia